A Universidade de Yaoundé (em francês: Université de Yaoundé) é uma antiga universidade pública em Yaoundé, capital dos Camarões.

Veio substituir o Instituto Nacional de Estudos Superiores, sendo inaugurada em 26 de julho de 1962, com o nome de Universidade Federal de Yaoundé e renomeada para Universidade de Yaoundé em 1972.

Em 1993, após uma reforma universitária, a Universidade de Yaoundé foi dividida em duas: Universidade de Yaoundé I e Universidade de Yaoundé II.

Yaounde
Iaundé